PWC steht für:
 Paragliding World Cup, einen Gleitschirm-Wettkampf
 Physical Working Capacity, die Beschreibung der Leistungsfähigkeit eines Sportlers
PWC-Anlage, einen (Autobahn-)Parkplatz mit WC
 Potable Water Cold, die Bezeichnung für „kaltes Trinkwasser“ in der Sanitärbranche
 Pratt & Whitney Canada, kanadisches Luft- und Raumfahrtunternehmen
 Personal water craft, umgangssprachlich als Jet-Ski bezeichnet

PwC steht für:
 PricewaterhouseCoopers, Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft
 PricewaterhouseCoopers International, Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft

Abkürzung